Сухотино:

 Сухотино — деревня, Михайловский район, Рязанская область, Россия
 Сухотино — село, Богородицкий район, Тульская область, Россия
 Сухотино — село, Ясногорский район, Тульская область, Россия
 Сухотино — село, Заокский район, Тульская область, Россия
 Сухотино — село, Алексинский район, Тульская область, Россия
 Сухотино Украинский — село, Алексинский район, Тульская область, Россия
 Сухотино — село, Антроповский район, Костромская область, Россия
 Сухотино — посёлок, Свободненский район, Амурская область, Россия